Orwell Lake är en sjö i Antarktis. Den ligger i Sydorkneyöarna. Argentina och Storbritannien gör anspråk på området. Orwell Lake ligger  meter över havet. Den ligger på ön Signy. Den högsta punkten i närheten är Snow Hills,  meter över havet,  km nordväst om Orwell Lake.

I övrigt finns följande vid Orwell Lake:

 Moraine Valley (en dal)

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Antarktis
Sydorkneyöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis